Суперкубок Испании по футболу 2007 года () — 22-й розыгрыш турнира, проводившийся каждый год, начиная с 1982 года.

Суперкубок Испании по футболу — ежегодный футбольный турнир, в котором встречаются чемпионы Ла Лиги и обладатели Кубка Испании предыдущего сезона. Состоит из двух матчей.

В этом розыгрыше встречались победитель чемпионата Испании сезона 2006/07 «Реал Мадрид» и обладатель Кубка Испании сезона 2006/07 «Севилья».

Первый матч состоялся 11 августа на стадионе Рамон Санчес Писхуан в Севилье и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Ответная игра состоялась 19 августа в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу. В этом матче «Севилья» победила со счётом 5:3.

По сумме двух встреч (6:3) победила и завоевала Суперкубок Испании по футболу команда «Севилья». Это был первый Суперкубок в истории клуба.

Первый матч

Отчет о матче

Второй матч

Отчет о матче

Ссылки 
 Суперкубок на RSSSF.com

Суперкубок Испании по футболу
Футбол в Европе в 2007 году
Август 2007 года
События 11 августа
Спортивные соревнования в Севилье
События 19 августа
Спортивные соревнования в Мадриде
Спорт в Испании в 2007 году